Jichang bezeichnet:

 Jichang (Dushan) (基长镇), Großgemeinde im Kreis Dushan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jichang (Ji) (吉昌镇), Großgemeinde im Kreis Ji in der chinesischen Provinz Shanxi
 Jichang (Panshi) (吉昌镇), Großgemeinde der Stadt Panshi in der chinesischen Provinz Jilin
 Jichang (Qinglong) (鸡场镇), Großgemeinde im Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jichang (Shuicheng) (鸡场镇), Großgemeinde im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jichang (Dafang) (鸡场乡), Gemeinde im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jichang (Duyun) (基场水族乡), Nationalitätengemeinde der Shui in der Stadt Duyun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jichang (Xixiu) (鸡场布依族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Bouyei und Miao im Stadtbezirk Xixiu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jichang (Zhijin) (鸡场苗族彝族布依族乡), Nationalitätengemeinde der Miao, Yi und Bouyei im Kreis Zhijin in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jichang (Ganjingzi) (机场街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ganjingzi in der chinesischen Provinz Liaoning